Ипатенко () – украинская фамилия.

Известные носители 
 Ипатенко, Александр Васильевич (1925 — 2010) — советский раллийный гонщик послевоенной эпохи, ведущая фигура команды «Автоэкспорт». Заслуженный мастер спорта СССР.
 Ипатенко, Ольга Никитична  (1925 — 2010) — передовик производства, бригадир маляров треста «Кременчугпромжилстрой», Герой Социалистического Труда.